George H. Christopher (1888-1959) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Missouri
 George Christopher (1907-2000) – amerykański polityk, burmistrz San Francisco
 George Christopher (ur. 1970) – brytyjski aktor